Anse des LeBlanc – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też 
 Anse des Leblanc